Rab může být:

 rab –  knižní výraz pro otroka
 Rab – ostrov v Chorvatsku
 Rab (město) – město na výše zmíněném ostrově
 Rab (G protein) – rodina proteinů
 Rab – příjmení
 Jakub Rąb – polský politik z Haliče, v r. 1848 poslanec Říšského sněmu

podobné je
 Ráb – město v Maďarsku
 Raab – příjmení
 František Antonín Raab – rakouský národohospodář, autor reformy zvané raabizace
 Ignác Raab – český jezuita a malíř v 18. století